Delaminació (embriologia), varietat del procés de gastrulació que desemboca en un ectoderma i un endoderma concèntrics.
 Delaminació (geologia), separació de la capa inferior de la litosfera de la placa tectònica a la qual estava unida.